Erdem est un prénom et un nom de famille turc.

Prénom 
  (né en 1966), économiste turc ;
 Erdem Gül (né en 1967), juriste et journaliste turc ;
  (né en 1975), musicien turc ;
  (né en 1977), styliste canadien ;
  (né en 1984), footballeur turc ;
  (né en 1989), footballeur belge ;
  (né en 1979), joueur de basket-ball turc.

Nom de famille 
 Alparslan Erdem (né en 1988), footballeur germano-turc ;
 Arif Erdem (né en 1972), joueur puis entraîneur de football turc ;
  (né en 1987), footballeur turc ;
 Eda Erdem (née en 1986), joueuse de volley-ball turque ;
 Eren Erdem (né en 1986), homme politique turc ;
 Mülayim Erdem (né en 1987), footballeur turc ;
 Naci Erdem (1931–2022), footballeur turc ;
  (né en 1970), joueur de rugby en fauteuil roulant australien ;
 Reha Erdem (né en 1960), réalisateur, scénariste et monteur de cinéma turc ;
  (1927–2003), joueur de volley-ball turc ;
 Sunay Erdem (né en 1971), architecte paysagiste et architecte autodidacte turc.

Prénom turc
Prénom masculin
Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc